Марко Копляр (, родился 12 февраля 1986 года в Пожеге) — хорватский гандболист, выступающий за немецкую команду «Фюксе Берлин». Играл за сборную Хорватии. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2012 года.

Карьера

Клубная 
Копляр начинал карьеру в хорватском чемпионате за клубы «Пожега», «Джаково», «Медвешчак» и «Меткович». Первый профессиональный клуб — «Загреб», с которым дебютировал в Кубке обладателей кубков 2004/2005 и Кубке вызова ЕГФ 2005/2006. С ним участвовал в Лиге чемпионов ЕГФ с сезона 2007/2008 по сезоны 2011/2012. Летом 2012 продан во французский ПСЖ, с которым выиграл чемпионат Франции в 2013 и 2015 году, Кубок Франции в 2014 и 2015 году. 15 октября 2014 года заработал прямую красную карточку в матче против «Шамбери Савоя», укусив Бенжамина Жилля, за что был наказан шестью месяцами дисквалификации. Летом 2015 года ушёл в «Барселону», с которой выиграл в 2016 году чемпионат Испании. С сезона 2016/2017 представляет «Телеком Веспрем» из Венгрии.

В сборной 
Копляр сыграл 143 игры за сборную Хорватии и забил 296 голов. В 2012 году стал бронзовым призёром чемпионата Европы и получил приз лучшего правого полусреднего, попав в символическую сборную; в том же году стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Лондоне. Также был заявлен за сборную для участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Европейской гандбольной федерации  

Гандболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по гандболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ГК «Загреб»
Игроки ГК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ГК «Барселона»
Игроки ГК «Веспрем»
Игроки ГК «Фюксе Берлин»